Ostbahn ("ferrovia dell'est" in lingua tedesca) può riferirsi a:

 Ostbahn – linea ferroviaria che fino al 1918 collegava le regioni orientali della Prussia a Berlino
 Ostbahn – linea ferroviaria che va da Vienna verso l'Ungheria